FPC steht als Abkürzung für:

 Federação Portuguesa de Canoagem, der portugiesische Kanuverband
 Federação Portuguesa de Ciclismo, der portugiesische Radsportverband
 Flexible Printed Circuit, siehe Flexible Leiterplatte
 Frankfurter  Presseclub
 Free Pascal Compiler, ein freies Übersetzungsprogramm für die Programmiersprache Free Pascal

Abkürzung